Ву́лиця Анто́ненка-Да́видовича — назва вулиць в різних населених пунктах України.

 Вулиця Антоненка-Давидовича — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Антоненка-Давидовича — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Антоненка-Давидовича — вулиця в місті Охтирка.
 Вулиця Антоненка-Давидовича — вулиця в місті Ромни.
 Вулиця Антоненка-Давидовича — вулиця в Дарницькому районі міста Києва.